Team Nippo (Код UCI: PPO) — японская континентальная шоссейная велокоманда, действовавшая в 2010 году. 

В конце сезона 2010 года часть коллектива слилась с итальянской CDC-Cavaliere, в результате чего была сформирована команда «».

Состав

Победы 
Этап 3 Тур Тайваня — Такаси Миядзава
Этап 4 Тур Тайваня — Такаси Миядзава
Пролог Тур Кумано — Такаси Миядзава
Этап 2 Тур Кумано — Дзюнъя Сано
 Чемпионат Японии – ГГ — Такаси Миядзава
Этап 2 Вуэльта Леона — Такаси Миядзава
Шоссейная гонка Кумамото — Такаси Миядзава

Рейтинг UCI Asia Tour

Ссылки
Профиль команды на FirstCycling 
Профиль команды на ProCyclingStats 

Велосипедные команды
Велокоманды из Японии